A Copa do Uzbequistão de 2008 (Uzbekistan Cup 2008) aconteceu entre 5 de março e 22 de junho de 2008 e reuniu 36 equipes.

Formato
Na fase preliminar, 16 equipes jogaram dois-a-dois e os vencedores se classificam para a próxima fase. Na fase seguinte (primeira fase), além dos oito vencedores, se juntam mais 16 que jogam novamente dois-a-dois e novamente os vencedores se classificam para a fase seguinte. A segunda fase será entre os doze vencedores da fase anterior e mais quatro equipes. Nesta fase os jogos são de ida e volta. Os vencedores se classificam para as quartas-de-final, também em jogos de ida e volta. Os vencedores se classificam para as semifinais, em partidas de ida e volta e os vencedores fazem a final, em jogo único.

Equipes participantes
Fase preliminar

Dinamo-2 Kattaqo'rg'on
Dinamo 01 Qarshi
Do'stlik 2008 Jizzax
G'allakor G'allaorol
Jayxun Nukus
Kimyogar Chirchiq

Lokomotiv BFK Toshkent
NBU Osiyo Toshkent
O.Akbarov Yaypan
Oq Oltin Shahrixon
Oqtepa Toshkent

Shayxontohur Toshkent
Sho'rchi Lochin
Sementchi Quvasoy
Sokol Uchquduq
Xorazm Urganch
|}

Primeira fase

Andijon FK
Buxoro FK
Dinamo Samarqand
Lokomotiv Toshkent
Mash'al-2 Muborak
Metallurg Bekobod

Nasaf Qarshi
Navbahor Namangan
OTMK Olmaliq
Qizilqum Zarafshon
Sho'rtan G'uzor

So'g'diyona Jizzax
To'palang Sariosiyo
Traktor Toshkent
Uz-Dong-Joo Andijon
Vobkent FK
|}

Segunda fase
Mash'al Muborak
Neftchi Farg'ona
Paxtakor Toshkent
FC Bunyodkor

Disputa
Esses foram os resultados das partidas disputadas:

Fase preliminar

Primeira fase

Segunda fase
Partidas de ida

Partidas de volta

Finais

Tabela

Partidas
Quartas-de-final

Semifinais

Final

Premiação

Ver também
Copa do Uzbequistão

Nota
a. Foi considerado o placar de 3 a 0 nas partidas onde uma das equipes se retirou da Copa, tal como mostrado nas tabelas. Assim, somou-se três gols no total de gols e uma partida no total de partidas para cálculo da média.

Ligações externas

Copa do Uzbequistao 2008